Winter est un mot signifiant en anglais, néerlandais et allemand : hiver. C'est aussi un patronyme.

En néerlandais, s'y ajoute généralement l'article de :  ou .

Patronyme 

 Aron Winter (1967-), ancien footballeur néerlandais ;
 August Winter (1897-1979), général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Beth Winter (1974-), femme politique galloise ;
 Charles David Winter (1821-1904), photographe strasbourgeois ;
 Claude Winter (1931-2011), actrice française ;
 Conrad Winter (1931-2007), écrivain alsacien ;
 Douglas E. Winter (1950-), écrivain et critique littéraire américain ;
 Edgar Winter (1946-), musicien et chanteur américain ;
 Ernst Winter (1907-1943), gymnaste allemand ;
 George Winter (1809-1876), peintre américain ;
 Gregory Winter (1951-), biochimiste britannique ;
 Jay Winter (1945-), historien britannique naturalisé américain ;
 Jean-Pierre Winter (1951-), psychanalyste français ;
  ;
 Johnny Winter (1944-2014), guitariste et chanteur de blues américain, frère d'Edgar Winter ;
 Julia Winter (1993-), actrice anglaise ;
 Kathleen Winter (1960-), écrivain anglo-canadien ;
  (1946-1997), guitariste et compositeur canadien ;
 Ludovic Winter, paysagiste du  ;
 Olaf Winter (1973-), kayakiste allemand ;
 Pedro Winter (1975-), DJ français ;
 Paul Winter (résistant), (1898-1987), industriel du textile, chef des Forces françaises de l'intérieur ;
 Paul Winter (musicien) (1939-), saxophoniste américain ;
 Paul Winter (1906-1992), athlète français ;
 Peter von Winter (1754-1825), compositeur allemand d'opéra ;
 Pierre Winter (1759-1817), colonel français ;
 Pierre Winter (1891-1952), médecin français, membre du parti Le Faisceau ;
 Sabine Winter (née en 1992), pongiste allemande ;
 Sara Winter (1992-), militante féministe brésilienne devenue militante pro-vie ;
 Tex Winter (1922-2018), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Thomas Winter et Bogue, duo rock français ;
 William Winter (1898-1955), joueur d'échecs professionnel et militant communiste anglais.

Pseudonyme 

 David Alexandre Winter (1943-), chanteur d'origine hollandaise et père d'Ophélie ;
 John Strange Winter (1856-1911), romancière britannique ;
 Ophélie Winter (1974-), actrice, chanteuse et mannequin française.

Personnages de fiction 
Winter peut désigner:
 Milady de Winter, personnage des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ;
 Winter, super-héros créé par Wildstorm Comics ;
 Erik Winter, commissaire dans une série de romans de Åke Edwardson.

Cinéma 

 Winter, un film américain réalisé par Walt Disney en 1930 ;
 Winter, le titre international de , un film italien réalisé par Nina Di Majo en 2002 ;
 , un film d'horreur indien réalisé par  en 2009 ;
 Winter, un film britannique réalisé par Heidi Greensmith en 2015.

Musique

Formations 
  groupe de doom metal américain ;
 , groupe de rock progressif.

Concerto 

  (), concerto des Quatre Saisons de .

Albums 
 Winter/Reflections, album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chansons 
 Winter, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tori Amos présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , écrite par Yuki Kajiura présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joshua Radin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Amebix présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 
 Prison Winter, situé à Sherbrooke, au Canada
 Winter, dauphine qui joua dans un film
 , série télévisée australienne diffusée en 2015 sur Seven Network
 , jeu vidéo d'horreur de Wii

Voir aussi 
 , label discographique allemand de jazz et musique classique
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien